Daly kan syfta på

 DALY –  ett mått utvecklat av WHO, se Funktionsjusterade levnadsår
 Daly (auktor) – flera

Person
 César Daly (1811-1894) fransk arkitekt och publicist
 Reginald Aldworth Daly (1871-1957) kanadensisk-amerikansk geolog och geofysiker
 Fred Daly (1911-1990) nordirländsk golfspelare
 Maureen Daly (1921-2006) amerikansk författare
 Mary Daly (1928-2010) amerikansk feministteolog 
 Chuck Daly (1930-2009) amerikansk baskettränare
 Herman Daly (född 1938) amerikansk ekologiskt inriktad ekonom
 Tyne Daly (född 1946) amerikansk skådespelare
 Derek Daly (född 1953) irländsk-amerikanske skådespelare
 Timothy Daly (född 1956) amerikansk skådespelare och producent
 Eileen Daly (född 1963) brittisk skådespelare
 Bill Daly (född 1964) chefsjurist för den amerikanska ishockeyligan NHL
 John Daly (född 1966) amerikansk golfspelare
 Carson Daly (född 1973) amerikansk programledare 
 Robert Daly (född 1978) irländsk sprinter
 Douglas C. Daly, biolog
 John W. Daly, biolog
 Marymegan Daly, biolog
 Jerome Daly, ena parten i rättstvisten First National Bank of Montgomery mot Jerome Daly 1968

Se även 
 Daly City